Trokajny bezeichnet Dörfer in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen:

 Trokajny (Łukta), Dorf der Gmina Łukta im Powiat Ostródzki, bis 1945: Trukeinen, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Trokajny (Miłakowo), Dorf der Gmina Miłakowo im Powiat Ostródzki, bis 1945: Groß Trukainen, Kreis Mohrungen, Ostpreußen